Семантро́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Йонна. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 155 км на південний схід від Парижа, 135 км на захід від Діжона, 24 км на південний захід від Осера.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 53 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 111,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Семантрон на сайті французького Національного інституту географії
 Семантрон на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Семантрон на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Семантрон на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Семантрон на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Йонна

Примітки 

Муніципалітети департаменту Йонна